Aluniș (okręg Buzău) – wieś w Rumunii, w okręgu Buzău, w gminie Colți
 Aluniș (gmina w okręgu Prahova) – gmina w Rumunii, w okręgu Prahova
 Aluniș (okręg Prahova) – wieś w Rumunii, w okręgu Prahova, w gminie Aluniș
 Aluniș (okręg Kluż) – wieś w Rumunii, w okręgu Kluż, w gminie Aluniș
 Aluniș (okręg Marusza) – wieś w Rumunii, w okręgu Marusza, w gminie Aluniș
 Aluniș (gmina w okręgu Marusza) – gmina w Rumunii, w okręgu Marusza
 Aluniș (okręg Sălaj) – wieś w Rumunii, w okręgu Sălaj, w gminie Benesat
 Aluniș (gmina w okręgu Kluż) – gmina w Rumunii, w okręgu Kluż